Putumayo (departement), een departement van Colombia
Putumayo (district), een district van Peru
Putumayo (kanton), een kanton van Ecuador
Putumayo (provincie), een provincie van Peru
Putumayo (rivier), een rivier in Zuid-Amerika
Putumayo (vzw), een voormalige Belgische vzw die o.m. projecten aan de Putumayorivier ondersteunde
Putumayo World Music, een platenlabel